SMP může označovat:
 Symetrický multiprocesing – druh víceprocesorových systémů
 Symbolic Manipulation Program – systém počítačové algebry
 SMP CZ – česká stavební společnost (zkratka z Stavby mostů Praha)
 Super Mario Party – videohra
 Služby města Pardubic
 Super Multi Player – část mechaniky videohry Minecraft

Podobné názvy 
 SMPlayer
 SMPP